Název Štěpanice má více míst:

 Štěpanice (Hartmanice) – část města Hartmanice, v okrese Klatovy
 Štěpanice (Úbislavice) – vesnice v obci Úbislavice v okrese Jičín
 Štěpanice (rybník) – rybník u vsi Štěpanice v okrese Jičín

Slovo Štěpanice se objevuje také v názvu částí obcí:
 Dolní Štěpanice, část obce Benecko v okrese Semily
 Horní Štěpanice, část obce Benecko v okrese Semily

Externí odkazy